Ahorn, commune allemande de Bavière ;
 Ahorn, commune allemande de Bade-Wurtemberg ;
 Ahorn, commune autrichienne de Haute-Autriche.